Maršiči je ime več naselij v Sloveniji:

 Maršiči, mestna občina Koper
 Maršiči, občina Ribnica